Lester hace referencia a:
 Lester Frank Ward, sociólogo estadounidense;
 Lester Young, músico estadounidense;
 Lester, nombre real de Bullseye, personaje de ficción de Marvel Comics;
 Lester, la rata del programa de televisión El Mundo de Beakman;
 Phil Lester, youtuber, actor y locutor de radio británico;